Юго-Западное Онтарио — часть области Южное Онтарио в канадской провинции Онтарио с центром в городе Лондон. Оно занимает территорию от полуострова Бруса на озере Гурон до озера Эри и от Китченера до Уинсора
.

Раньше определение области включало Гуэлф и Оранжвилл, хотя не так давно эти муниципалитеты были включены в растущий регион Голден-Хорсшу, а многие жители этих городов связаны с Большим Торонто.

История 
Юго-Западное Онтарио является частью провинции с самого начала и до 1840 года носило название Верхняя Канада. В XIX и в начале XX века самым крупным городом региона был Уинсор, однако со временем он уступил своё место Лондону.

Административное деление

Регионы 

 Графство Брант
 Графство Брюс
 Графство Веллингтон
 Графство Грей
 Графство Лэмбтон
 Графство Мидлсекс
 Графство Норфолк
 Графство Оксфорд
 Графство Перт
 Район Уотерлу
 Графство Халдиманд
 Графство Хьюрон
 Чатем-Кент
 Графство Элджин
 Графство Эссекс

Города 

Три основных центра: Лондон, Китченер и Уинсор, — населяет около 2,5 млн человек. Другими значимыми городами области являются Чатем, Ингерсол, Овен-Саунд, Сарния, Сент-Томас, Годерич, Стратфорд, Тилсонбург, Вудсток.

География 

Полуостров Брюса и побережье залива Джорджиан, включая Blue Mountain, являются частью Georgian Triangle. Юго-Западное Онтарио ограничено заливом Джорджиан, озегор Гурон, реками Детройт и Сент-Клер и озёрами Эри и Онтарио. Регион, расположенный непосредственно между озёрами Гурон и Эри, в народе носит название Средне-Западное Онтарио.

Из-за института Западного Онтарио, расположенного в области, регион может быть назван Западным Онтарио. Этот вопрос является предметом споров, но область не является больше самой западной частью провинции.

В Юго-Западном Онтарио находится самая южная точка Канады — остров Мидл.

Экономика 
Юго-Западное Онтарио — процветающий сельскохозяйственный регион, где выращивается в основном табак, сладкая кукуруза, соя, озимая пшеница, рапс и томаты. Мясные и молочные фермы, разведение породистых лошадей и виноделие также являются важной составляющей сельского хозяйства региона. Область имеет самый мягкий в Канаде климат с самым длинным сельскохозяйственным сезоном в стране. Большая часть Юго-Западного Онтарио входила в поселение Талбот.

Экономика региона сильно связана с экономикой США, в частности с экономикой приграничного штата Мичиган. Автомобильные заводы, сельское хозяйство и высокие технологии являются основными компонентами экономики региона. Кроме этого в регионе проходят важные транспортные линии, соединяющие Канаду с восточными штатами.

Примечания